Az Rh a következőket jelentheti:
 A Ródium vegyjele
 Rh (Rh+ és Rh−) vércsoportrendszer
 Az rh a walesi ábécé 22. betűje